Aristarchus z Samos – grecki astronom

Inne:
 (3999) Aristarchus – planetoida pasa głównego
 Aristarchus – krater księżycowy

Zobacz też 
 Arystarch – strona ujednoznaczniająca